Möckelngymnasiet, även kallad Möckeln, är en kommunal gymnasieskola belägen vid Mårbackavägen 7 i Karlskoga och vid Parkgatan 2 i Degerfors.

Historik 
I december 2020 beslöt Karlskoga kommun att lämna gymnasiesamarbetet det vill säga att de båda gymnasieenheterna inte längre ska ingå i samma organisation. Motiverat av det budgetunderskott som den gemensamma gymnasienämnden haft under flera år. Enligt kommunstyrelsens ordförande Tony Ring föll sig samarbetet dåligt ut.

Utbildning 
Möckelngymnasiet har för närvarande 14 olika inriktningar. 

 Naturvetenskapsprogrammet
 Naturvetenskap
 Samhällsvetenskapsprogrammet
 Samhällsvetenskap
 Medier, information och kommunikation
 Beteendevetenskap
 Teknikprogrammet
 Ekonomiprogrammet
 Barn- och fritidsprogrammet
 Bygg- och anläggningsprogrammet
 El- och energiprogrammet
 Fordons- och transportprogrammet
 Handels- och administrationsprogrammet
 Hantverksprogrammet - frisör
 Industritekniska programmet
 Restaurang- och livsmedelsprogrammet
 VVS- och fastighetsprogrammet
 Vård- och omsorgsprogrammet
 Språkintroduktion

Bemärkta lärare och rektorer
Jimmy Andersson, biträdande rektor
Thomas Augustsson, musiker

Före detta elever

Karlskoga 
 Elin Woodie, mediepersonlighet och dokusåpadeltagare

Referenser

Externa länkar 

Gymnasieskolor i Örebro län
Byggnader i Karlskoga
Degerfors

Skolor i Karlskoga kommun